est une expression anglo-saxone signifiant « tout ça pour rien ».


All for Nothing peut désigner :

Fiction 

 , série télévisée diffusée depuis le  sur  ;
 All for Nothing, film de  sorti en 1928 ;
 All for Nothing, histoire courte de  publié en  ;

Musique

Album 

 , compilation des  sorti le  ;

Chanson 

 All for Nothing, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 All for Nothing, chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 All for Nothing, chanson composée par  présente sur l'album  sorti le .
 All for Nothing, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 All for Nothing, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 All for Nothing, chanson de présente sur l'album  sorti le  ;
 All for Nothing, chanson de  présente sur l'album  sorti en 1998 ;

Groupe 
 , groupe néerlandais fondé en 2002.